La Chapelle Sixtine est l'une des salles des palais pontificaux du Vatican.

La Chapelle Sixtine de Dürrenmatt est le nom que Friedrich Dürrenmatt a donné à ses toilettes après avoir peint ses parois.